Спальник:
 Спальный мешок
 Спальник — чин при дворе русских великих князей и царей